

Населені пункти та їхні частини

 Червонкі — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Червонкі — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Червонкі — частина села Концльова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Червонкі — частина села Новий Борек у гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Червонкі — частина села Воля-Ясеніцька в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Червонкі — частина села Германова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Червонкі — частина села Кельнарова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки